Mala Reka est un toponyme qui peut désigner :
Mala Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;
Mala Reka, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Mala Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja.